Puk může označovat:

puk 
 puk – kotouč používaný při ledním hokeji
 puk – pupen či výhonek
 puk na kalhotách – záhyb na nohavicích společenských kalhot
 nářeční označení pro kozla na Českobudějovicku

Puk 
 Puk (skřítek) – mytologická postava, známá mj. z Shakespearovy hry Sen noci svatojánské

PUK 
 PUK – osobní odblokovávací kód (Personal Unlocking Key), doplněk osobního identifikačního čísla PIN

Reference

Související články 
 Puck

Externí odkazy